Herberk může znamenat:
 středověký cechovní útulek pro vandrovní tovaryše
 vojenské stálé nebo zimní ležení v době míru (až do 18. století)
 v přeneseném významu nepořádek

jiné
 Herberk (časopis), český literární časopis

Reference